

Toponymie

 Śliwiny est un village dans la voïvodie de Mazovie 
 Śliwiny est un village dans la voïvodie de Poméranie